Osoby o tym nazwisku:
 Artem Kraweć – ukraiński piłkarz
 Inesa Kraweć – ukraińska lekkoatletka
 Wasyl Kraweć – ukraiński piłkarz